

Astronomia 
 10343 Church – asteroide della fascia principale

Persone 
 Alonzo Church – matematico e logico statunitense, ricordato per il teorema di Church
 Bill Church – bassista  statunitense
 Charlotte Church – cantante britannica
 Frederic Edwin Church – pittore paesaggista statunitense
 John Church – calciatore britannico
 John H. Church – generale statunitense
 John Barker Church – finanziere statunitense
 Richard Church – generale britannico, che ha servito anche nell'esercito delle Due Sicilie e in quello greco
 Ryan Church – architetto e scenografo statunitense
 Thomas Haden Church – attore statunitense

Musica 
Church – album dei Galantis del 2020
The Church – gruppo musicale australiano

Collegamenti esterni